Augustine est originellement un prénom dans plusieurs langues dont le français et l'anglais.

Sciences humaines et sociales

Archéologie 
 Le tumulus Augustine est un tumulus paléoaméricain situé à Metepenagiag (Nouveau-Brunswick, Canada).

Histoire 
 Le siège de Saint Augustine (juin-juillet 1740) est un épisode de la guerre de l'oreille de Jenkins, au cours de laquelle le royaume de Grande-Bretagne s'attaqua aux colonies espagnoles des Caraïbes.
 Le raid sur Saint-Augustine (mai 1586) est une attaque menée par la flotte anglaise de Francis Drake sur la colonie espagnole de Saint-Augustine (Floride).

Culture et société

Administration 
 La commission Augustine est un comité d'audit du programme spatial habité américain, créé en 2009.

Cinéma et télévision 
 Augustine est un film d'Alice Winocour, sorti en 2012.
 Augustine: The Decline of the Roman Empire () est une mini-série italienne réalisée par Christian Duguay, diffusée en 2010 sur Rai 1.
 Sœur Augustine est un personnage du film Peau d'ange de Vincent Perez, sorti en 2002.
 The Rose of Old St. Augustine est un film muet américain réalisé par Otis Turner, sorti en 1911.

Musique et spectacle vivant 
 Augustine est une des épouses royales dans la comédie musicale Le Roi et moi (1951), d'Oscar Hammerstein II et Richard Rodgers.
 La Valse d'Augustine est une musique du film Le Château de ma mère (1990), de Vladimir Cosma.

Religions 
 L'Augustine United Church est une église réformée unie à Édimbourg (Écosse, Royaume-Uni).
 Les Augustines sont un ordre féminin catholique.
 Les sœurs augustines missionnaires sont une congrégation religieuse féminine missionnaire hospitalière, de droit pontifical.

Anthroponyme

Prénom 
Augustine est en français un prénom féminin (forme masculine : ), et en anglais un prénom masculin (correspondant au français «  » ou « Augustin »). Il est notamment porté par :

Patronyme 

 Angelo de Augustine (?-), un musicien américain, compositeur et interprète de musique folk ;
 Brendan Augustine (1971-), un footballeur international sud-africain ;
 Henri-Gérard Augustine (1924-2014), un footballeur français ;
 James Augustine (1984-), un joueur américain de basket-ball ;
 Jean Augustine (1937-), une femme politique canadienne, députée d'Etobicoke—Lakeshore de 1993 à 2005 ;
 Noah Augustine (1971-2010), un écrivain et homme politique canadien, chef de la première nation micmacque de Metepenagiag ;
 Norman Augustine (1935-), un homme d'affaires américain.

Toponyme

Australie 
 , une banlieue de la ville d'Ipswich (Queensland) ;

États-Unis 
 l'île Augustine, une île volcanique située dans l'archipel des Aléoutiennes (Alaska),
 le mont Augustine (ou simplement l'Augustine), le volcan qui constitue l'essentiel de cette île ;
 Saint Augustine, siège du comté de Saint Johns (Floride) ;
 Saint Augustine Beach, une ville du comté de Saint Johns (Floride) ;
 San Augustine, siège du comté de San Augustine (Texas) ;
 St. Augustine, un village du comté de Knox (Illinois) ;
 St. Augustine Shores et St. Augustine South, des census-designated places du comté de Saint Johns (Floride) ;

France 
 la place Paul-et-Augustine-Fiket, une place du  de Paris.